Big Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Big Grove Township (Illinois)
 Big Grove Township (Benton County, Iowa)
 Big Grove Township (Johnson County, Iowa)